Between Two Women steht für:
 Der Arzt und die Frauen, US-amerikanischer Film von George B. Seitz aus dem Jahr 1937 (Originaltitel) 
 Between Two Women (1945), US-amerikanischer Film von Willis Goldbeck aus dem Jahr 1945
 Die Trennung, US-amerikanischer Film von Jon Avnet aus dem Jahr 1986 (Originaltitel) 
 Between Two Women (2000), US-amerikanischer Film von Steven Woodcock aus dem Jahr 2000